Lancaster County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Lancaster County (Nebraska)
Lancaster County (Pennsylvania)
Lancaster County (South Carolina)
Lancaster County (Virginia)